Wit-Russische hockeyploeg (mannen)
 Wit-Russische hockeyploeg (vrouwen)